Monmouth Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Monmouth Township du comté de Warren dans l'Illinois.
 Monmouth Township du comté de Jackson dans l'Iowa.
  du comté de Shawnee dans le Kansas.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships